Dekon P (auch Dekon-P) steht für:

 Dekontamination von Personen, siehe Dekontamination #Arten der Dekontamination
 Gerätewagen Dekontamination Personal